San Filippo Neri steht für:

 San Filippo Neri, ein Teil des Municipios VII. im Norden von Palermo
 San Filippo Neri alla Pineta Sacchetti, eine römisch-katholische Kirche im römischen Quartier Primavalle 
 San Filippo Neri in Eurosia, eine Kirche in Rom
 San Filippo Neri in Via Giulia,  eine kleine Kirche in Rom
 San Filippo Neri nel Palazzo Massimo alle Colonne, eine kleine Kapelle im Palazzo Massimo alle Colonne in Rom